Guaraci — deus da mitologia tupi-guarani
Guaraci (São Paulo) — município brasileiro no estado de São Paulo
Guaraci (Paraná) — município brasileiro no estado do Paraná

Desambiguação
Desambiguações de topônimos